Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Missouri zu Ehren des Bundesstaates Missouri:

 Die erste USS Missouri war eine Fregatte aus dem Jahr 1841, die im August 1843 verbrannte.
 Die zweite USS Missouri war ein Linienschiff der Maine-Klasse, das 1901 vom Stapel lief und 1919 außer Dienst gestellt wurde.
 Die dritte USS Missouri war ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse. Das 1944 vom Stapel gelaufene Schiff diente bis 1992 in der Marine und liegt als Museumsschiff in Pearl Harbor.
 Die vierte USS Missouri ist ein U-Boot der Virginia-Klasse, das 2009 vom Stapel lief und 2010 in Dienst gestellt wurde.

Missouri